Brincat ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Brincat, britischer Schauspieler 
 Clive Brincat (* 1983), maltesischer Fußballspieler
 Joe Brincat (* 1970), maltesischer Fußballspieler 

 Mark Brincat, maltesischer Mediziner und Hochschullehrer
 Paul Brincat, australischer Tontechniker